Człowiek z Wysokiego Zamku – powieść Philipa K. Dicka
 The Man in the High Castle – serial telewizyjny, adaptacja powieści
 Człowiek z Wysokiego Zamku – album muzyczny : Jarosława Pijarowskiego, Józefa Skrzeka, Władysława Komendarka oraz Jorgosa Skoliasa